Блажим може бити:

 Блажим (Лоуни), насељено мјесто у округу Лоуни, Устечки крај, Чешка Република
 Блажим (Плзењ-север), насељено мјесто у округу Плзењ-север, Плзењски крај, Чешка Република